Пётр Щеглов:
 Щеглов, Пётр Владимирович (1932—2001) — советский и российский астрофизик.
 Щеглов, Пётр Филиппович (около 1825—1896) — протоиерей, магистр богословия, ректор Олонецкой духовной семинарии.